Александр Иванович Малетин (род. 6 февраля 1975, с. Толмачёво, Алапаевский район Свердловская область) — российский боксёр-любитель, заслуженный мастер спорта России (1997), призёр Олимпийских игр 2000 года и чемпионата мира 1999 года, многократный чемпион России.

Биография 
В 1990—1992 — учился в СПТУ № 44. В 1993—1996 — служил в армии.

Выпускник Нижневартовского государственного педагогического института (2002, учился на факультете физической культуры и спорта). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (1999), нагрудными знаками «Отличник погранслужбы» I и II степени.

Проходил подготовку в Нижневартовске под руководством заслуженных тренеров России Василия и Руслана Вольфов.

С 1994 года работает спортсменом-инструктором. В 1999 — проходил службу по контракту инструктором по спорту в звании майор ЦПСК России.

Достижения 
 1996—1999 и 2001—2003 — Чемпион России по боксу.
 1997 — Чемпион Мира по боксу.
 1999 — Призёр Игр Доброй Воли.
 2000 — Чемпион Европы, призёр Олимпийских Игр
 2001 — призёр чемпионата Мира по боксу.
 2002 — Чемпион Европы по боксу.
 2003 — финалист чемпионата Мира по боксу.
 2004 — Чемпион Европы по боксу.

Семья 
Женат, 15 февраля 2001 года родился сын.

Примечания

Ссылки 
 Данные на сайте Биография.ру
 Малетин Александр Иванович

Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы России по боксу